; Amerikai Egyesült Államok
 Winston (Florida)
 Winston (Georgia)
 Winston (Missouri)
 Winston (Montana)
 Winston (Oregon)
 Winston (Új-Mexikó)

 Winston megye (egyértelműsítő lap)

 Ausztrália
 Winston (Ausztrália)

 Egyesült Királyság
 Winston (Durham)
 Winston (Suffolk)